Карбозерка — неоднозначный гидроним в Карелии:

 Карбозерка (река, впадает в Хижозеро) — в Медвежьегорском районе
 Карбозерка (река, впадает в Телекино) — в Сегежском районе